bł. Narcyz Basté Basté (1866–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Narcyz Putz (1877–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Narcyz Turchan (1879–1942) – polski franciszkanin, męczennik